Špígl (z německého Spiegel – zrcadlo), může mít více významů:

 sazební obrazec v typografii
 Deník Špígl – české nezávislé noviny (1990–2001, původně poledník)
 Špígl (týdeník) – týdeník nejen nespokojených občanů – české nezávislé noviny (2001–2002)

Viz též 
Spiegel